Глюксбург () — топоним.

 Глюксбург — город в земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии.
 замок Глюксбург — замок в этом городе.
 Глюксбург — часть города Йессен в земле Саксония-Анхальт в Германии.

См. также 
 Глюксбурги — королевская династия, правившая в разное время в Дании, Швеции и Греции.